

Geografia
 Ballesteros, municipalità delle Filippine nella Provincia di Cagayan
 Ballesteros de Calatrava, comune della Spagna nella Provincia di Ciudad Real
 San Sebastián de los Ballesteros, comune della Spagna nella Provincia di Cordova
 Ballesteros, comune argentino della provincia di Córdoba (dipartimento di Unión)

Persone
 Enrique Ballesteros, calciatore uruguaiano
 Martin Ballesteros, fantino argentino
 Severiano Ballesteros(1957-2011), golfista spagnolo